Размах — многозначный термин. Возможные значения:
 Размах — в статистике: разность между наибольшим и наименьшим значениями результатов наблюдений.
 «Размах» — группа демонтажных компаний, базирующаяся в Санкт-Петербурге.
 Размах крыла — расстояние от вершины левой части крыла до вершины правой у искусственных объектов.
 Размах крыльев — расстояние от вершины левого крыла до вершины правого у крылатых животных.
 «Размах крыльев» —  советский фильм-катастрофа 1986 года.